Bakos Szabolcs (Temesvár, 1987. február 4. –) romániai magyar labdarúgó-középpályás.

Források 

1987-ben született személyek
Élő személyek
Temesváriak
Romániai magyarok
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A III. kerületi TVE labdarúgói
A Vasas labdarúgói
Az FC Felcsút labdarúgói
A Bajai LSE labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
A Budaörsi SC labdarúgói
Az NB I labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A Csákvár labdarúgói